Генри Бомонт (; около 1380 — июнь 1413) — английский аристократ, 5-й барон Бомонт с 1396 года.

Биография 
Генри Бомонт был старшим сыном Джона Бомонта, 4-го барона Бомонта, и Кэтрин Эверингем. Он унаследовал титул и владения отца в 1396 году. 13 октября 1399 года Бомонт стал рыцарем-бакалавром. Последнее упоминание о нём относится к 14 июня 1413 года. Барон был похоронен рядом со своими предками в аббатстве Семпрингем в Линкольншире.

Семья 
Генри Бомонт женился до июля 1405 года на Элизабет Уиллоуби — дочери Уильяма Уиллоуби, 5-го барона Уиллоуби де Эрзби, и Люси ле Стрейндж. В этом браке родились четыре дочери и два сына:

 Элизабет, жена сэра Томаса Невилла;
 Элеанора;
 Кэтрин;
 Анна;
 Генри;
 Джон, 1-й виконт Бомонт.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Бомонт
Рыцари-бакалавры